

Toponymie
Égly : une ville de l'Essonne en France.

Patronyme
Jean-Marc Egly, un biochimiste français.